Kim Jongszu (19??) dél-koreai kosárlabdázó, olimpikon
 Kim Jongszu (1975) dél-koreai baseballozó, olimpikon
 Kim Jongszu (19??) észak-koreai labdarúgó